Un rallentatore è qualcosa che riduce la velocità o l'attività. Può anche essere:

 Rallentatore o slow-motion o anche supermotion, un effetto cinematografico in cui un movimento è riprodotto a una velocità più lenta del reale
 Bullet time (in italiano: proiettili rallentati) è un effetto speciale;
 Rallentatore, un dispositivo che consente a un veicolo di rallentare senza dover usare i freni;
 Dosso rallentatore o stradale, noto anche come dosso o lombo di asino, un tipo di cavalcavia;
 Rallentatore de Dowty, un dispositivo idraulico che regola la velocità dei carri quando rotolano su una pista inclinata;
 Rallentatore Zeeman (Zeeman slower), un dispositivo sperimentale che raffredda e rallenta gli atomi;
 Rallentatori elettrici o corrente de Foucault;
 Rallentatore di transito intestinale, farmaci anti-diarrea;
 Movimento rallentatore è un movimento culturale e gastronomico creato da Carlo Petrini nel 1986.

Pagine correlate 
 Lenta, un comune italiano della provincia di Vercelli, in Piemonte.